Сансон Боріс (нар. 1980) — французький фехтувальник.
 Сансон Ґійом (1633–1703) — французький картограф, син Нікола Сансона.
 Сансон Нікола (1600–1667) — французький картограф.
 Сансон Шарль Анрі (1739–1806) — французький кат з династії Сансонів.

Див. також 
 Сансони — династія паризьких катів.